Meresanch I, Egyptische koningin uit de 3e dynastie van Egypte.
 Meresanch II, Egyptische koningin uit de 4e dynastie van Egypte.
 Meresanch III, Egyptische koningin uit de 4e dynastie van Egypte.
 Meresanch IV, Egyptische koningin uit de 5e dynastie van Egypte.

Partner van de farao van Egypte